Секреты — форма множественного числа слова .
 Секреты (Византийская империя) — учреждения государственного управления.
 Секреты (англ. Secrets) — вестерн 1933 года. Последняя картина Мэри Пикфорд.
 Секреты (ивр. הסודות) — фильм 2007 года режиссёра Ави Нешера.

См. также